Peter Kofod eller Peder Kofoed er navnet på flere personer:
 Peder Hansen Koefoed (1598—1648) – dansk kaptajn og borgmester i Rønne.
 Peder Kofod Ancher (1710 – 1788) – dansk jurist og professor ved Københavns Universitet.
 Peder Koefoed (1728-1760) – dansk-norsk kartograf.
 Hans Peter Kofoed (1746–1812) – dansk kaptajn, grosserer og godsejer.
 Peder Kofod Trojel (1754–1784) – dansk jurist og digter.
 Peder Schousboe (1766-1832) – dansk botaniker (|Peder Kofod Anker Schousboe).
 Peter Koefoed (1834-1917) – dansk overauditør, etatsråd og ridder af Dannebrog.
 Peter Kofod (aktivist) (1979-) dansk internetaktivist, foredragsholder og musiker.
 Peter Kofod Hristov (1990-) dansk politiker, folketingsmedlem og europarådsmedlem for DF.